Список ендемічної флори Кавказу налічує 1289 таксонів, з яких 1235 мають ранг виду і ще 54 — ранг підвиду або варитету. Вони належать до 328 родів та 64 родин. 19 родів є цілком ендемічними.

Загалом флора Кавказу налічує близько 6400 видів рослин, понад 1600 з яких (25 відсотків) є ендемічними для цього регіону. Дев'ять ендемічних родів пов'язані з високими гірськими екосистемами. Ендемізм особливо високий в скельно-кам'янистих умовах; 80 відсотків рослин, що ростуть на вапнякових осипах Колхіди, не зустрічаються більше ніде в світі.

Список ендемічних родів

Список ендемічних видів (підвидів, варитетів)

Література 

 Gagnidze, R., Gviniashvili, Ts., Shetekauri, SH., Margalitadze, N. 2002. Endemic genera of the Caucasian flora. Feddes Repertorium, 113: 616-630.
 Krever, V., Zazanashvili, N., Jungius, H. Williams, L. & Petelin, D. 2001. Biodiversity of the Caucasus Ecoregion. World Wide Fund for Nature.
 Pysek, P. & Srutek, M. 1989. Numerical phytosociology of the sub alpine belt of the Kazbegi region, Caucasus, USSR. Plant Ecology, 81: 199-208.
 James Soloman, Tatyana Shulkina, George E. Schatz. Red List of the Endemic Plants of the Caucasus.
 Гроссгейм А. А. «Флора Кавказа» в 4 томах (1928—1934),
 Гроссгейм А. А. «Анализ флоры Кавказа» (1936),
 Гроссгейм А. А. «Растительные ресурсы Кавказа» (1946),
 Гроссгейм А. А. «Растительный покров Кавказа» (1948),
 Гроссгейм А. А.«Определитель растений Кавказа» (1949).
 Галушко А. И. 1980. Флора Северного Кавказа. Определитель. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та.

Примітки

Джерела 

 Caucasian Endemic Plants // Terrestrial Biozones
 Biological diversity in the Caucasus // The Encyclopedia of Earth

Посилання 

 Endemic Species of the Caucasus. Plants, Animals, Biodiversity, Research and Travel
 Batsatsashvili, George E. Schatz, Tatyana Schulkina. The Caucasus Plant Initiative: a regional Plant Conservation Strategy
 Caucasus Hotspot // Caucasus Nature Fund

Кавказ
 
Кавказ